Ярослав Лебединский (; род. 1960, Париж) — французский ,  украинского происхождения. Специалист по древним воинским культурам степей и Кавказа, автор многочисленных публикаций по данным темам. Также перевёл на французский язык ряд книг по истории указанных регионов. С 1997 г. преподавал историю Украины в Национальном институте восточных языков и цивилизаций (INALCO) в Париже. Соавтор (вместе с Ириной Дмитришин, Iryna Dmytrychyn) серии книг «Украинское присутствие», публикующейся издательством L'Harmattan.

Публикации

Книги 
 Les armes cosaques et caucasiennes et les armes traditionnelles d’Europe orientale, Éditions du Portail, Paris, 1990.
 Histoire des Cosaques, Terre Noire, Paris, 1995.
 Les armes traditionnelles de l’Europe centrale, Éditions du Portail, Paris, 1996.
 В соавторстве с Владимиром Кузнецовым (Vladimir Kouznetsov), Les Chrétiens disparus du Caucase, Errance, Paris, 1999.
 Armes et guerriers barbares, Errance, Paris, 2001.
 Les Scythes, Errance, Paris, 2001.
 Le Prince Igor, L’Harmattan, Paris, 2001.
 Les Sarmates, Errance, Paris, 2002.
 Les Nomades, Errance, Paris, 2003.
 Les Cosaques, Errance, Paris, 2004.
 Les Cimmériens, Errance, Paris, 2004.
 В соавторстве с Владимиром Кузнецовым (Vladimir Kouznetsov), Les Alains, Errance, Paris, 2005.
 Les Indo-Européens, Errance, Paris, 2006.
 Les Saces, Errance, Paris, 2006.
 Le dossier Attila, Errance, Paris, 2007.
 Armes et guerriers du Caucase, L’Harmattan, Paris, 2008.
 Ukraine, une histoire en questions, L’Harmattan, Paris, 2008.
 De L'épee Scythe au sabre Mongol, Errance, Paris, 2008.
 Scythes, Sarmates et Slaves, L’Harmattan, Paris, 2009.
 Temoignages anciens sur les Tcherkesses, L’Harmattan, Paris, 2009.
 Les Amazones, Errance, Paris, 2009.

Переводы, выполненные Лебединским 
 Egor Kemmerer, La collection d’armes de l’empereur de Russie Alexandre II en 1869, Édition du Portail, Paris, 1993.
 Istvan Bona, Les Huns, Errance, Paris, 2002.
 Mykola Riabtchouk, co-translated with Iryna Dmytrychyn, De la Petite-Russie à l’Ukraine, L’Harmattan, Paris, 2003.
 Roxolana Mykhaïlyk, Grammaire pratique de l’ukrainien, L’Harmattan, Paris, 2003.
 Lora Arys-djanaïeva, Parlons ossète, L’Harmattan, Paris, 2004.
 Kosta Khëtagourov, co-translated with Lora Arys-djanaïeva, Ossoba, Errance, Paris, 2005.
 Gillian Bradshaw, L’Aigle et le Dragon, Actes Sud, Paris, 2006.

Примечания

Ссылки 
 Iaroslav Lebedynsky on Clio.fr
 The series Présence Ukrainienne
 L’Harmattan

Историки Франции
Преподаватели Национального института восточных языков и культур